Škofljica (gemeente), een gemeente in de Sloveense regio Ljubljana 
 Škofljica (plaats), een plaats in deze gemeente